Баламир — имя неустановленного происхождения (выдвигались тюркская, монгольская и славянская гипотезы происхождения имени).
 Исторические персоналии и полулегендарные лица
 Баламир (царь скифов) (?—320 до н. э.) — скифский царь, согласно поддельному Своду булгарских летописей якобы правивший в 339—320 гг. до н. э. Был сыном Атея и союзником Александра Македонского («Аламир-султана») во время завоевания Персии.
 Баламир (вождь гуннов) (?—388/400 н. э.) — вождь гуннов второй половины IV века, прадед Аттилы, разгромивший и покоривший остготов.
 Современники
 Баламир, Халит (1922—2009) — турецкий борец вольного стиля.